Fortepian Hammonda – elektryczny instrument muzyczny będący rodzajem elektrycznego fortepianu skonstruowany przez amerykańskiego zegarmistrza Laurensa Hammonda (znanego z organów Hammonda) produkowany przez przedsiębiorstwo „Hammond Organ Company” w połowie lat 60. XX wieku (obecnie instrument nie jest już produkowany).

Zobacz też 
 organy Hammonda

Elektrofony elektromechaniczne

en:Hammond piano